Fruchthalle ist der Name folgender Gebäude:

 Fruchthalle (Kaiserslautern)
 Fruchthalle (Mainz)
 Fruchthalle (Rastatt)